Сергей Александрович Напреенко (род. 7 декабря 1982 года в Мозыре, Гомельской области) — белорусский спортсмен, чемпион мира по гиревому спорту (IGSF), (IUKL), мастер спорта Республики Беларусь международного класса по гиревому спорту. Представляет СК "ФПБ", секретарь ОО "Белорусская федерация гиревого спорта", судья национальной  категории.

Биография 
Родился в 1982 году в Мозыре. Спортом начал заниматься в 2001 году во время обучения в университете

Достижения 
Лучшие результаты (гири 32 кг): 83 подъема по длинному циклу (2019 год, Чемпионат мира г. Дублин, Ирландия)

Ссылки 
 сайт ОО "Белорусская  федерация гиревого спорта"